Этельгар (; умер ) — 26-й архиепископ Кентерберийский (988—990).

Биография 
Послушник Этельвольда Уинчестерского в . Возможно, какое-то время был монахом аббатства Гластонбери. В 964 году назначен настоятелем  в Уинчестере. 2 мая 980 года рукоположён в . Занял кафедру архиепископа Кентерберийского после смерти Дунстана в 988 году. Возможно, до самой смерти сохранял должности аббата и епископа, уже будучи архиепископом Кентерберийским.

Архиепископ Этельгар получил два письма из монастырей во Фландрии. Одно от настоятеля  Фалрада, который считал своим духовным учителем предшественника Этельгара, Дунстана; второе письмо было от Одберта, настоятеля . Оба автора испрашивали финансовую помощь для своих монастырей.

Умер 13 февраля 990 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Prosopography of Anglo Saxon England: Æthelgar 

Государственные деятели Англии
Англосаксонские архиепископы X века
Англосаксонские епископы X века
Епископы Селси
Католические архиепископы Кентерберийские